Da tempo affetto dalla malattia di Parkinson, è deceduto nel 2015 all'età di 80 anni.

Carriera

Allenatore 
Con 14 trofei conquistati come allenatore è il tecnico che ha avuto maggiore successo con le squadre tedesche. Dopo i trionfi con il , ottenne altre vittorie importanti con Borussia Mönchengladbach e Barcellona, prima di allenare ,  e Colonia.

L'unica sua esperienza all'estero fu alla guida del Barcellona dal 1981 al 1983, vincendo la Coppa delle Coppe nella prima stagione, ed allenando fra gli altri Diego Armando Maradona nella seconda.

Insieme all'italiano Giovanni Trapattoni (che riuscì nell'impresa successivamente) e il portoghese José Mourinho è l'unico allenatore ad aver vinto le tre principali competizioni europee per squadre di club e l'unico ad essere riuscito in quest'impresa con tre squadre diverse.

Statistiche

Statistiche da allenatore 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Allenatore

Club

Competizioni nazionali 
  (Record) 
Bayern Monaco: 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1984-85, 1985-86, 1986-87
Borussia Mönchengladbach: 1975-76, 1976-77

 
Bayern Monaco: 1970-1971, 1983-1984, 1985-1986

 
Barcellona: 1982-1983

 
Barcellona: 1982-1983

Competizioni internazionali 
 
Bayern Monaco: 1973-74

 
Borussia Mönchengladbach: 1978-79

 
Barcellona: 1981-82

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 (I) Lattek da campioni, in Guerin Sportivo n.49, 1981 pag.13.

Allenatori di calcio campioni d'Europa di club
Allenatori di calcio vincitori della Coppa UEFA
Allenatori di calcio vincitori della Coppa delle Coppe